

Sigle 
 Rhön Rossitten-Gesellschaft – antica azienda aeronautica tedesca, successivamente nazionalizzata e trasformata in Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug

Codici 
 RRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Plaine Corail, Rodrigues Island (Mauritius)